Jyamire peut faire référence à :
 Jyamire, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Khotang ;
 Jyamire, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district d'Okhaldhunga ;
 Jyamire, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Palpa ;
 Jyamire, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sindhulpalchok.